Семья Долл (, букв. «кукольная семья») — группа из четырёх карликов из Германии, брата и трёх сестёр, которые были популярными исполнителями в цирковых представлениях и уличных аттракционах в Соединённых Штатах с 1920 года вплоть до выхода на пенсию в середине 1950-х годов, а также в ряде художественных фильмов.

Состав 
 Грейс (имя при рождении Фрида А. Шнайдер, 12 марта 1899 — 8 ноября 1970)
 Гарри (имя при рождении Курт Фриц Шнайдер, 3 апреля 1902 — 4 мая 1985)
 Дейзи (имя при рождении Хильда Эмма Шнайдер, 29 апреля 1907 — 15 марта 1980)
 Тини (имя при рождении Элли Энни Шнайдер, 23 июля 1914 — 6 сентября 2004)

Карьера 

Родились в семье Эммы и Густава Шнейдеров в Штольпене, Саксония, Германия. Остальные трое детей выросли нормального роста.

Гарри и Грейс были первыми в квартете, кто начал выступать в аттракционе «Гензель и Гретель». В 1914 году они были замечены американцем Бертом В. Эрлсом, который привёз их в США, чтобы отправить в турне с «Шоу Дикого запада ранчо 101». Брат и сестра жили в Пасадине, штат Калифорния, в семье Эрлса. Позднее Эрлс перевёз Дэйзи и Тини в США (в 1922 и 1926 годах соответственно).

С конца 1920-х Доллы начали гастролировать с цирком Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Они пели, танцевали и ездили верхом на лошадях и фургонах. Дейзи представляли как «маленькую Мэй Уэст». К этому времени вся семья приняла фамилию Эрлс; после смерти Эрлса в 1930 году они решили назваться Долл — англ. «куклы».

Гарри был первым, кто начал свою карьеру в кино, в фильме режиссёра Тода Браунинга с Лоном Чейни «Несвятая троица» (1925) в роли безжалостного карлика Труляля. Позднее он исполнял эту же роль в звуковом ремейке фильма 1930 года, вновь с Чейни, но на этот раз с режиссёром . Семья также начала появляться в фильмах вместе, почти всегда как цирковые артисты, и снималась в некоторых комедиях с дуэтом комиков Лорел и Харди. Гарри и Дейзи исполняли главные роли в фильме компании Metro-Goldwyn-Mayer 1932 года «Уродцы» (Freaks), Тини также получила там небольшую роль. Именно Гарри обратил внимание Тода Браунинга на рассказ  «Шпоры», на котором был основан этот фильм. Все четверо, брат и сёстры, играли жевунов в фильме «Волшебник страны Оз», где Гарри исполнял небольшую роль в качестве одного из членов «Гильдии Лоллипоп», которые приветствовали Дороти после её прибытия в Оз. Доллы называли себя «Кино-Карликами» («The Moving Picture Midgets»), указывая на многочисленные фильмы с их участием.

Доллы были сплочённой семьёй, члены которой всегда жили, ели, работали вместе, за исключением краткого брака Дейзи в 1942 году с человеком среднего роста, Луисом Э. Раньяном, который закончился разводом меньше чем через год. Возможности семьи как актёров всегда были ограничены, и они перестали появляться в кино, хотя Дейзи позже сыграла небольшую роль в фильме «Величайшее шоу мира» (1952) режиссёра Сесиля Блаунта де Милля. Доллы вернулись к работе в бродячих аттракционах. После того как цирк Ринглингов был продан в 1956 году, Доллы гастролировали с Христианским цирком.

В 1958 году Доллы завершили выступления. Семья купила дом в Сарасоте (штат Флорида), в котором и жили все четверо. Дом часто упоминался в прессе, так как был построен на заказ, с мебелью небольшого размера. Все члены семьи жили в доме до самой смерти, дольше всех жила Тини, скончавшаяся после продолжительной болезни в возрасте 90 лет.

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 Prodigies by James G. Mundie — The Doll Family

Актёры США
Актёры-карлики